Alberti kan syfta på:

 Alberti – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Alberti (ö i Antarktis),

Argentina 

 Partido de Alberti, kommun, Buenos Aires,

Ungern 

 Albertirsa (ort i Ungern), Pest, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar